Владимир Пузанов:
 Пузанов, Владимир Александрович (1960—2006) — российский футболист, тренер.
 Пузанов, Владимир Дмитриевич — российский историк, доктор наук.
 Пузанов, Владимир Сергеевич (1924—2008) — мультипликатор-кукольник, художник, режиссёр-мультипликатор.